Zmagania kobiet powyżej 67 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 27 lipca w hali Makuhari Messe Hall A.

Harmonogram 
Czas JST (GMT+9:00)

Rozstawione zawodniczki 
 Bianca Walkden
 Zheng Shuyin
 Milica Mandić
 Nafia Kuş
 Lee Da-bin
 Aleksandra Kowalczuk
 Briseida Acosta
 Cansel Deniz

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 SUP - wygrana przez przewagę
 DNS - Nie brała udziału (did not start)

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020